M84 ou M-84 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 HMS Welshman (M84), un mouilleur de mines de la Royal Navy ;
 M84, le plus célèbre des pistolets mitrailleurs tchèques ;
 M-84, un char d'assaut yougoslave ;
 M-84AS, un char d'assaut serbe
 M-84AS1, un char d'assaut serbe
 M84 stun grenade, une grenade incapacitante américaine ;
 Zastava M84, une copie yougoslave du RPK.

Sciences 
Anatomie
M84, une galaxie elliptique de la constellation de la vierge.

Médecine
 Anomalie de la continuité osseuse, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres